The Hand of Fate – film del 1908 prodotto dalla S. Lubin
 The Hand of Fate – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Hand of Fate – film del 1912 diretto da Frank Montgomery
 The Hand of Fate – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Hand of Fate – film del 1914 diretto da Robert G. Vignola
 Daste taghdir (The Hand of Fate) – film del 1959 diretto da George Obadiah